Aetea är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1812. Aetea ingår i familjen Aeteidae. 

Aetea är enda släktet i familjen Aeteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Aetea